Krio steht für:

 Krio (Sprache), Sprache in Sierra Leone
 Krio (Volk), Volksgruppe in Sierra Leone

Siehe auch:
 Kreolsprache
 Kreolen (bestimmte Bevölkerungsgruppen)